Сент-Джозеф (округ, Індіана)
 Сент-Джозеф (округ, Мічиган)